Рудлов () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1402 году.

В селе есть греко-католическая церковь Рождества Пресвятой Богородицы с 1822 года в стиле классицизма построена на более старом фундаменте. 11 апреля 1991 на родном доме Адольфа Добрянского установлена памятная доска.

Население 
В селе проживает 664 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 96,91 %,
 цыгане — 1,70 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 70,37 %,
 римо-католики — 25,93 %,
 протестанты — 1,08 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 2,63 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии